Žandov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien
Žandov (Sandau), Stadt im Okres Česká Lípa 
Žandov u Chlumce (Schanda), Ortsteil von Chlumec, Okres Ústí nad Labem 
Žandov (Chlístovice) (Schandau), Ortsteil von Chlístovice, Okres Kutná Hora 
Dolní Žandov (Untersandau), Gemeinde im Okres Cheb
Horní Žandov (Obersandau), Ortsteil von Dolní Žandov, Okres Cheb